Roinville kan syfta på:
 Roinville, Essonne
 Roinville, Eure-et-Loir